Campbellton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Canada
 Campbellton (New Brunswick), een stad in de provincie New Brunswick
 Campbellton (Newfoundland en Labrador), een plaats in de provincie Newfoundland en Labrador
 Campbellton (Prins Edwardeiland), een plaats in de provincie Prins Edwardeiland

Verenigde Staten
 Campbellton (Florida), een plaats in de staat Florida
 Campbellton (Georgia), een plaats in de staat Georgia
 Campbellton (Missouri), een plaats in de staat Missouri
 Campbellton (Texas), een plaats in de staat Texas